Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Lugo. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 27000.

 
Lugo